Saugarten bezeichnet

mehrere historische Wildgehege in der Dresdner Heide, siehe Saugarten
ein Waldstück bei Siegfried im Landkreis Mittelsachsen